Cet article dresse la liste des étoiles et naines brunes connues proches du Système solaire.

La « périphérie » du système solaire 

Le terme d'« étoile proche », se réfère à une proximité  relative, envisagée à l'échelle astronomique à laquelle les unités de mesure de distance sont l'année-lumière, soit environ  de kilomètres ou le parsec, soit environ 3 années-lumières.

Pour se représenter ces distances à l'échelle des perceptions humaines, il est nécessaire de réduire les dimensions des objets observés en respectant leurs distances relatives : ainsi, si la Terre n'avait qu'un millimètre de diamètre, le Soleil serait une boule de vingt centimètres située à vingt-trois mètres. L'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, serait une bille de trois centimètres située à , et sa planète récemment découverte Proxima b relativement semblable à la Terre gravitant autour en zone habitable, une bille de stylo orbitant à un mètre de cette bille.

À cette échelle, observer Proxima Centauri équivaut à distinguer, de Paris, une ampoule de  située à Moscou.

Avec le Soleil, on connaît en ,  et quatre naines brunes situées à moins de cinq parsecs (environ  ou ) de la Terre, comprises dans cinquante systèmes stellaires. Dans un rayon de cinquante années-lumière se trouvent environ  stellaires, regroupant environ . La grande majorité d'entre elles sont des naines rouges, trop faibles pour être visibles à l'œil nu. Donc en moyenne, chaque étoile occupe environ  dans cet environnement.

Liste par ordre de distance croissante

Liste complète dans un rayon de cinq parsecs 
Le tableau suivant liste toutes les étoiles et naines brunes situées à moins de cinq parsecs (environ 16,3 années-lumière ou ) de la Terre par ordre de distance croissante. Les astres dont la magnitude apparente dépasse 6,5 (ne peuvant pas être observés à l'œil nu) sont indiqués sur un fond gris. Les types spectraux des étoiles et naines brunes sont présentés sur un fond correspondant à leur classification spectrale. Les parallaxes et distances affichées en  ne sont que des mesures préliminaires.

Liste des systèmes les plus brillants jusqu'à cinquante années-lumière 
La liste qui suit inclut les systèmes dont la magnitude est ≤ 6,5 (à peu près la limite de visibilité à l'œil nu) situés jusqu'à cinquante années-lumière (15,3 parsecs) de la Terre.
Elle comprend donc , soit environ 10 % de l'ensemble des systèmes situés à moins de cinquante années-lumière : en effet, la grande majorité de ces systèmes sont constitués de naines rouges, bien trop faibles pour être visibles à l'œil nu.

Passages passés et futurs 
Selon une équipe internationale, l'étoile de Scholz serait passée à  du Soleil il y a .

L'étoile Ross 248, actuellement à  / , devrait devenir l'étoile la plus proche du Soleil d'ici  pour plusieurs millénaires, avec une distance minimale de  dans .

Étoiles les plus proches par constellation 
Pour une constellation donnée, l'étoile la plus proche de nous peut être nommée . En pratique, ce nom est presque exclusivement utilisé pour Proxima Centauri, qui est par ailleurs parfois appelée Proxima sans complément puisqu'il s'agit de l'étoile la plus proche du Soleil.

Voici l'étoile la plus proche de nous pour chaque constellation :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proches
Proches